Das World Masters 2017 ist die 44. Ausgabe des von der British Darts Organisation ausgetragenen Major-Turniers. Es wurde vom 25. bis zum 27. September 2017 zum siebten Mal im Royal Spa in Bridlington (England) ausgetragen. Das traditionsreiche Turnier kehrte damit erstmals seit 2009 wieder an diesen Austragungsort zurück.

Die Titelverteidiger bei diesem Turnier waren Glen Durrant, Trina Gulliver, Justin van Tergouw und Veronica Koroleva. Koroleva nahm nicht erneut teil. Stattdessen siegte Beau Greaves bei den Mädchen.

Van Tergouw scheiterte im Jungenwettbewerb im Viertelfinale am Neuen Sieger Nico Blum. Trina Gulliver verlor ebenfalls im Viertelfinale. Neue Siegerin wurde Lorraine Winstanley.

Glen Durrant ging auch im Viertelfinale gegen den neuen Turniersieger, Krzysztof Ratajski, raus.

Männer

Format & Qualifikation 
Es gibt keine genaue Anzahl an festgelegten Spielern, womit auch die Anzahl der Runden variabel ist. In diesem Jahr wurden insgesamt 9 Runden ausgetragen. Die 16 besten Spieler der BDO Invitation Table wurden gesetzt und stiegen erst in der fünften Runde ein. Alle anderen Spieler wurden zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigte ein Spieler zwei Legs. Bis zum Achtelfinale wurden drei Sätze benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 7 und das Halbfinale im Modus Best of 9 ausgetragen. Im Finale wurde über die Distanz Best of 11 gespielt.

Teilnehmer 
Gelistet sind die 16 gesetzten Spieler sowie die Spieler aus dem Deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmer

Deutsche Spieler
  Gabriel Clemens (Halbfinale)
  Ricardo Pietreczko (4. Runde)
  Michael Unterbuchner (4. Runde)

Österreichische Spieler
  Aaron Hardy (1. Runde)

Schweizer Spieler
  Luis Camacho (2. Runde)
  Marcel Hirzel (1. Runde)
  Kristian Lukas (2. Runde)
  Urs Vonrufs (1. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der 4. Runde bzw. der Runde der letzten 32.

Frauen

Format & Qualifikation 
Im Grunde gleicht das System der Damen dem der Männer, abgesehen von der kleineren Teilnehmeranzahl. Die 8 besten Spielerinnen der BDO Invitation Table wurden gesetzt und starteten im Achtelfinale. Alle anderen Spielerinnen wurden zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Bis zum Halbfinale wurden vier Legs benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Finale wurde im Modus Best of 9 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
Gelistet sind die gesetzten Spielerinnen sowie die Spielerinnen aus dem Deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmerinnen

Deutsche Spielerinnen
  Stefanie Lück (1. Runde)
  Lena Zollikofer (2. Runde)

Schweizer Spielerinnen
  Fiona Gaylor (2. Runde)
  Sarah Speck (1. Runde)
  Katharina Vonrufs-Henkel (1. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale bzw. der Runde der letzten 16.

Mädchen

Teilnehmer 
An den Mädchenwettbewerben nahmen insgesamt 38 Spielerinnen teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet:

Deutsche Spielerinnen
  Alicia Becker (Achtelfinale)
  Christina Schuler (1. Runde)

Finale

Jungen

Teilnehmer 
An den Jungenwettbewerben nahmen insgesamt 87 Spieler teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet:
Deutsche Spieler
  Nico Blum (Sieg)

Schweizer Spieler
  Eric Vonrufs (1. Runde)

Österreichische Spieler
  Rene Hwizda (Vorrunde)
  Marco Jungwirth (Vorrunde)

Finale

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in England
2017